Broman ist der Familienname folgender Personen:
 Bertel Broman (1889–1952), finnischer Segler
 Ivar Broman (1868–1946), schwedischer Anatom und Embryologe
 John Broman (* 1958), US-amerikanischer Skispringer
 Olof Broman (1676–1750), schwedischer Arzt, Vikar und Rektor der Trivialschule Hudiksvall
 Susan Broman (* 1959), finnische Eiskunstläuferin
 Väinö Broman (* 1932), finnischer Sportschütze

Broman bezeichnet:
 den chemisch-systematischen Name für Bromwasserstoff
 (4575) Broman, Asteroid des Hauptgürtels